Cipriano de Cartago — famoso orador, bispo e santo cristão cartaginês
 Cipriano e Justina — Cipriano de Antioquia foi um feiticeiro do  que se converteu à fé cristã, foi martirizado e tornou-se santo
 Livro de São Cipriano — grimório de orações e rituais de magia negra atribuído a Cipriano de Antioquia
 Paço de São Cipriano — palácio medieval na freguesia de Tabuadelo, Guimarães, Portugal
 São Cipriano (Resende) — freguesia do concelho de Resende, Portugal
 São Cipriano (Viseu) — freguesia do concelho de Viseu, Portugal

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos